Peyerimhoffina är ett släkte av insekter. Peyerimhoffina ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Peyerimhoffina